Маркиз де Миральо — испанский дворянский титул. Он был создан 14 июля 1625 года королем Испании Филиппом IV для Франсиско Вальдеса и Кардоны, сеньора де Миральо, кавалера Ордена Сантьяго и менина королевы Маргариты Австрийской.

Список сеньоров и маркизов де Миральо 
<center>
{| class="wikitable"
|-
! !! <small>Титул !! <small>Период
|- bgcolor="#dddddd" |
! colspan="3" | Сеньоры де Миральо
|-
| I|| Хуан де Льяно ||
|-
| II|| Менсия де Льяно и Вальдес ||
|-
| III|| Хуан де Льяно Вальдес де Салас ||
|-
| IV|| Фернандо де Вальдес Льяно и Салас ||
|-
| V|| Фернандо Осорио де Вальдес ||
|-
| VI|| Франсискоде Вальдес и Кардона ||
|-
|- bgcolor="#dddddd" |
! colspan="3" | Маркизы де Миральо
(Креация создана королем Испании Филиппом IV)
|-
| I || Франсиско де Вальдес и Кардона || <center> 1625 — ?
|-
| II || Франсиска де Вальдес Осорио и Асеведо ||<center> ? — ?
|-
| III || Фернандо де Вальдес Осорио и Гусман ||<center> ? — ?
|-
| IV || Анна Энрикес де Асеведо Вальдес и Осорио ||<center>? — 1683
|-
| V || Исидро де Суньига и Энрикес де Асеведо ||<center>1683-1691
|-
| VI || Исидро де Суньига Вальдес ||<center>1691 — ?
|-
| VII || Анна Мария де Суньига и Энрикес де Асеведо ||<center>? — 1700
|-
| VIII || Хоакин Хосе де Чавес и Суньига ||<center>1700-1725
|-
| IX || Педро Регаладо де Суньига и Айяла ||<center>1725 — ?
|-
| X || Антонио де Суньига и Айяла ||<center>? — 1765
|-
| XI || Педро де Алькантара де Суньига и Хирон ||<center>1765-1790
|-
| XII || Мария дель Кармен де Суньига и Веласко ||<center>1790-1829
|-
| XIII || Эухенио де Палафокс и Портокарреро ||<center>1829-1834
|-
| XIV || Киприано де Палафокс и Портокарреро ||<center>1834-1839
|-
| XV || Мария Франсиска де Салес де Палафокс Портокарреро и Киркпатрик ||<center>1839-1860
|-
| XVI || Карлос Мария Фитц-Джеймс Стюарт и Палафокс ||<center>1860-1901
|-
| XVII || Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Фалько ||<center>1901-1953
|-
| XVIII || Каэтана Фитц-Джеймс Стюарт и Сильва ||<center>1954-2014
|-
| XIX || Карлос Фитц-Джеймс Стюарт и Мартинес де Ирухо ||2015 — настоящее время
|}

История маркизов де Миральо 

 Франсиско де Вальдес и Кардона (1606- ?), 6-й сеньор и 1-й маркиз де Миральо, кавалер Ордена Сантьяго, менин королевы Маргариты Австрийской.
 Супруга — Изабель Пачеко де Мендоса и Арагон, дочь Хуана Пачеко и де ла Серды, 2-го графа де ла Пуэбла-де-Монтальбан, кавалера Ордена Калатравы, и Изабель де Мендосы Арагон и де ла Серды. Брак был бездетным. Ему наследовала его тетка:

 Франсиска де Вальдес Осорио и Асеведо (? — ?), 2-я маркиза де Миральо и 1-й маркиз де Вальдункильо.
 Супруг — Педро де Гусман, кавалер Ордена Сантьяго, сын Педро Переса де Гусмана и Суньиги, 1-го графа де Оливареса, и Франсиски де Риберы Ниньо, внук Хуана Алонсо Переса де Гусмана (1464—1507), 3-го герцога де Медина-Сидония, 5-го графа Ньебла, и его второй супруги, Леонор де Суньиги из дома графов де Аямонте.
 Супруг — Родриго Энрикес де Кабрера и Мендоса, майордом короля Испании Филиппа IV, сын Луиса Энрикеса де Кабреры, 3-го герцога де Медина-де-Риосеко, 7-го адмирала Кастилии, 6-го графа де Мельгар и 17-го виконта де Кабрера, и Анны де Мендосы из дома графов де Сальданья. Ей наследовал её сын от первого брака:

 Фернандо де Вальдес Осорио и Гусман (? — ?), 3-й маркиз де Миральо и 2-й маркиз де Вальдункильо.
 Супруга — Изабель де Асеведо Суньига и Гусман, 7-я графиня де Монтеррей, 3-я графиня де Фуэнтес-де-Вальдеперо, 1-я маркиза де Тарасона, гранд Испании (их брак был бездетным). Во второй раз Изабель вышла замуж за Фернандо де Фонсеку Айяла и Ульоа, 3-го графа де Айяла, от брака с которым также не имела потомства. Фернандо наследовала его сводная сестра:

 Анна Энрикес де Асеведо Вальдес и Осорио (1630—1683), 4-я маркиза де Миральо и 3-я маркиза де Вальдункильо.
 Супруг — Франсиско де Суньига и Авельянеда (1630—1662), 3-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 10-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 3-й маркиз де Ла-Баньеса, 7-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна, гранд Испании. Ей наследовал их сын:

 Исидро де Суньига и Энрикес де Асеведо (1652—1691), 5-й маркиз де Миральо, 4-й маркиз де Вальдункильо, 7-й маркиз де Ла-Баньеса, 6-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 7-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 10-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и гранд Испании.
 Супруга — Анна де Суньига и Гусман, дочь 3-го маркиза де ла Пуэбла-де-Овандо и 6-го маркиза де Байдес.
 Супруга — Каталина Колон де Португаль и де ла Серда (1660—1700), дочь 6-го герцога де Верагуа. Ему наследовал его сын от первого брака:

 Исидро де Суньига Вальдес (? — ?), 6-й маркиз де Миральо, 5-й маркиз де Вальдункильо, 8-й маркиз де Ла-Баньеса, 7-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 8-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 11-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и гранд Испании. Умер в детском возрасте, ему наследовала его тетка:

 Анна Мария де Суньига и Энрикес де Асеведо (1642—1700), 7-я маркиза де Миральо, 6-я маркиза де Вальдункильо, 9-я маркиза де Ла-Баньеса, 8-я герцогиня де Пеньяранда-де-Дуэро, 9-я графиня де Миранда-дель-Кастаньяр, 11-я виконтесса де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и грандесса Испании.
 Супруг -Хуан де Чавес и Чакон (1650—1696), 2-й виконт де ла Кальсада и 5-й граф де Касаррубиос-дель-Монте. Ей наследовал их сын:

 Хоакин Хосе де Чавес и Суньига (1670—1725), 8-й маркиз де Миральо, 7-й маркиз де Вальдункильо, 10-й маркиз де Ла-Баньеса, 9-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 10-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 11-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и гранд Испании.
 Супруга — Изабель Роза де Айяла и Фахардо (1660—1717), дочь 2-го графа де Айяла. Ему наследовал их старший сын:

 Педро Регаладо де Суньига и Айяла (? — ?), 9-й маркиз де Миральо, 8-й маркиз де Вальдункильо, 11-й маркиз де Ла-Баньеса, 10-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 11-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 12-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и гранд Испании. Бездетен, ему наследовал его младший брат:

 Антонио де Суньига и Айяла (1669—1765), 10-й маркиз де Миральо, 9-й маркиз де Вальдункильо, 12-й маркиз де Ла-Баньеса, 11-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 12-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 13-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и гранд Испании.
 Супруг — Мария Тереза Хирон Сандоваль Толедо и Португаль (1706—1755), дочь Мануэля Гаспара Гомеса де Сандоваля Тельес-Хирона, 5-го герцога де Уседа, и Хосефы де Толедо и Португаль. Ему наследовал их сын:

 Педро де Алькантара де Суньига и Хирон (1730—1790), 11-й маркиз де Миральо, 10-й маркиз де Вальдункильо, 13-й маркиз де Ла-Баньеса, 12-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 13-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 14-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и гранд Испании.
 Супруга — Анна Мария Фернандес де Веласко, дочь Бернардино Фернандеса де Веласко и Пиментеля, 11-го герцога де Фриаса, и Марии Хосефы Тельес-Хирон и Пачеко. Ему наследовала их дочь:

 Мария дель Кармен де Суньига и Веласко (1774—1829), 12-я маркиза де Миральо, 11-я маркиза де Вальдункильо, 14-я маркиза де Ла-Баньеса, 13-я герцогиня де Пеньяранда-де-Дуэро, 14-я графиня де Миранда-дель-Кастаньяр, 15-я виконтесса де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и грандесса Испании.
 Супруг — Педро де Алькантара Альварес де Толедо и Гонзага (1765—1824), сын 10-го маркиза де Вильяфранка-дель-Бьерсо.
 Супруг — Хосе Мартинес Янгуас. От двух браков детей у неё не было. Ей наследовал её двоюродный племянник:

 Эухенио Эулалио де Палафокс и Портокарерро (1773—1834), 13-й маркиз де Миральо, 12-й маркиз де Вальдункильо, 15-й маркиз де Ла-Баньеса, 14-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 15-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 16-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и гранд Испании. Сын Фелипе Антонио де Палафокса и Крой д’Авре (1739—1790) и Марии Франсиски де Солес Портокарреро и Лопес де Суньиги, 6-й графини Монтихо (1754—1808). Холост и бездетен. Ему наследовал его младший брат.

 Киприано де Палафокс и Портокарреро (1784—1839), 14-й маркиз де Миральо, 13-й маркиз де Вальдункильо, 16-й маркиз де Ла-Баньеса, 15-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 16-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 17-й виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и гранд Испании.
 Супруга — Мария Мануэла Энрикета Киркпатрик де Глосебурн и де Гриверни (1794—1879). Ему наследовала их старшая дочь:

 Мария Франсиска Палафокс Портокарреро и Киркпатрик (1825—1860), 15-я маркиза де Миральо, 14-я маркиза де Вальдункильо, 17-я маркиза де Ла-Баньеса, 16-я герцогиня де Пеньяранда-де-Дуэро, 17-я графиня де Миранда-дель-Кастаньяр, 18-я виконтесса де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна и грандесса Испании.
 Супруг — Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Вентимилья (1821—1881), 15-й герцог де Альба-де-Тормес. Ей наследовал их единственный сын:

 Карлос Мария Фитц-Джеймс Стюарт и Палафокс-Портокарреро (1849—1901), 16-й маркиз де Миральо, 15-й маркиз де Вальдункильо, 17-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро, 18-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 16-й герцог де Альба и гранд Испании.
 Супруга — Мария дель Росарио Фалько и Осорио (1854—1904), 22-я графиня де Сируэла, дочь Мануэля Фалько д’Адды, 14-го маркиза де Альмонасид де лос Отерос, и Марии дель Пилар Осорио и Гутьеррес де лос Риос, 3-й герцогини де Фернан-Нуньес. Ему наследовал их старший сын:

 Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Фалько (1878—1953), 17-й маркиз де Миральо, 16-й маркиз де Вальдункильо, 19-й граф де Миранда-де-Кастаньяр, 17-й герцог де Альба-де-Тормес и гранд Испании.
 Супруга — Мария дель Росарио Сильва и Гуртубай (1900—1934), 10-я маркиза де Сан-Висенте-дель-Барко и 15-я герцогиня де Альяга, дочь Альфонсо де Сильва и Фернандеса де Кордобы (1877—1955), 16-го герцога Альяга, и Марии дель Росарио Гуртубай (1879—1948). Ему наследовала их единственная дочь:

 Мария дель Росарио Каэтана Фитц-Джеймс Стюарт и Сильва (1926—2014), 18-я маркиза де Миральо, 17-я маркиза де Вальдункильо, 20-я графиня де Миранда-дель-Кастаньяр, 18-я герцогиня де Альба-де-Тормес, 11-я маркиза де Сан-Висенте-дель-Барко, 16-я герцогиня де Альяга и грандесса Испании.
 Супруг — Луис Мартинес де Ирухо и Артаскос (1919—1972).
 Супруг — Хесус Агирре и Ортис де Сапате (1934—2001).
 Супруг — Альфонсо Диес Карабантес (род. 1950). Ей наследовал её старший сын от первого брака:

 Карлос Фитц-Джеймс Стюарт и Мартинес де Ирухо (род. 1948), 19-й маркиз де Миральо, 18-й маркиз де Вальдункильо, 21-й граф де Миранда-дель-Кастаньяр, 19-й герцог де Альба-де-Тормес и гранд Испании.
 Супруга — Матильда Солис и Мартинес-Кампос (род. 1963).

Генеалогическое древо 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

См. также 
 Маркиз де Вальдункильо
 Герцог Альба
 Герцог Пеньяранда-де-Дуэро
 Маркиз де Ла-Баньеса
 Граф Миранда дель Кастаньяр
 Виконт де Паласьос-де-ла-Вальдуэрна

Источники 
 José M.ª Patac de las Traviesas. «Árbol genealógico de la casa de Valdés-Salas», publicado como apéndice VII en su ed. de los Linajes Asturianos de Luis Alfonso de Carvallo (Gijón, Auseva, 1987, en Monumenta Historica Asturiensia, XX), pp. 103—111.
 Pantxike Contreras. «Los Valdés de Salas, Marqueses de Mirallo», en su web Nuestros escudos (copia de este artículo en el espejo Archive.is).
 «Rama del marquesado de la Bañeza» en Apellidochacon.es.

Маркизы Испании